Falsches Herz ist der Titel von:

 Falsches Herz (Hörspiel), eines Radio-Tatort-Hörspiels von Friedrich Ani und Uta-Maria Heim, 2009.
 Falsches Herz (Roman), einer Neuübersetzung des Romans The Girl With the Long Green Heart (1965) von Lawrence Block durch Andreas C. Knigge, 2009.